Иоа́нна I:

 Иоанна I Наваррская
 Джованна I Неаполитанская
 Иоанна I (княгиня Силенда)